YORN, sigla de "Young ORiginal Network": é uma marca de telecomunicações lançada em Novembro de 2000 pela Vodafone.

É destinada as gerações mais jovens e irreverentes (adolescentes e jovens adultos), ficou conhecida pelas promoções loucas e originais (Insólitos), pelas ofertas e pela imagem e marketing irreverente.

Lançou o primeiro tarifário de Grupo em Portugal (a Rede10) e um dos primeiros no Mundo. 

Surgiram também as "Power Productions" (acontecimentos/vantagens exclusivas para clientes Yorn) e a YornStore (Espaço no centro do Chiado com 3 pisos de lojas de novas tendências em música, comida, roupa e styling).

Em 2005 a Vodafone fechou a YornStore e a Yorn passou a ser apenas um conjunto de tarifários.

Ligações externas
Site oficial

Telecomunicações
Vodafone